św. Anicet (zm. ok. 166) – papież
 św. Anicet Adolf (1912-1934) – hiszpański lasalianin, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Anicet